Метју Џејмс Шајвли Млађи (; рођен 15. септембра 1990) је амерички глумац познат по својој улози Рајана Лејзербима у -{Nickelodeon}--овој телевизијској серији -{True Jackson, VP}-. Почевши од јуна 2011, почео је да се појављује у још две -{Nickelodeon}--ове серије: Винкс као Скај и -{The Troop}- као Кирби. Такође је глумио у -{ABC}--јевом телевизијском програму -{The Real O'Neals}- који је почео да се емитује 8. марта 2016. године.

Филмографија 

|-
| 2007. || || -{The Tomb}- || Нејтан ||
|-
| 2007. || Магија Винкс: Тајна изгубљеног краљевства || -{Winx Club: The Secret of the Lost Kingdom}- || принц Скај || енглески глас, глас
|-
| 2010. || || -{I Owe My Life to Corbin Bleu}- || кул лик || кратки филм
|-
| 2011. || || -{Took a Bullet}- || Бил || кратки филм
|-
| 2012. || || -{Barrio Tales}- || Тревор ||
|-
| 2012. || || -{Noobz}- || Оливер ||
|-
| 2012. || Паранормална активност 4 || -{Paranormal Activity 4}- || Бен ||
|-
| 2013. || || -{April Apocalypse}- || Тери ||
|-
| 2013. || || -{Feels So Good}- || Зек ||
|-
| 2014. || || -{Bucky and the Squirrels}- || Фил ||
|-
| 2014. || || -{Expelled}- || Дени ||
|-
| 2014. || || -{How to Build a Better Boy}- || Барт Хартли || -{Disney Channel Original Movie}-
|-
| 2015. || || -{She}- || Ник || кратки филм
|-
| 2016. || || -{Summer of 8}- || Оскар ||
|-
| 2016. || || -{Underwater Upside Down}- || Такер ||
|-
| 2017. || || -{8 Bodies}- || Сем || кратки филм
|-
| 2017. || Моћни ренџери || -{Power Rangers}- || Дамо ||
|-
| 2018. || || -{Father of the Year}- || Лари ||
|-
| 2019. || || -{The Wedding Year}- || Алекс ||
|-
|}

|-
| 2008. || Зои 101 || -{Zoey 101}- || бесан дечко || епизода: „Менаџмент за бес”
|-
| 2008—11. || || -{True Jackson, VP}- || Рајан Лејзербин || главна улога; 58 епизода
|-
| 2011. || || -{The Troop}- || Кирби Кедворт-Банкрофт -{III}- || 7 епизода
|-
| 2012. || До последњег човека || -{Last Man Standing}- || Елиот || епизода „Одведи своју черку на посао”
|-
| 2012. || || -{Never Fade Away}- || други #2 || епизода „Птица ругалица”
|-
| 2012. || || -{Sidewalks Entertainment}- || себе || епизода: „Кетрин и Мет”
|-
| 2012. || || -{Bucket and Skinner's Epic Adventures}- || Лт. Колинс || 2. епизоде
|-
| 2011—15. || Винкс || -{Winx Club}- || принц Скај || глас; главна улога
|-
| 2014. || Млади вукодлак || -{Teen Wolf}- || Оливер || епизода: „Ехо кућа”
|-
| 2014. || Место злочина: Лас Вегас || -{C.S.I.: Crime Scene Investigation}- || Џејкоб Бејкер / Стоунер #1 || 2. епизоде
|-
| 2014. || || -{What's Next for Sarah?}- || Џек Кромвел || 1. епизода
|-
| 2014—15. || Џеси || -{Jessie}- || Хадсон || 3 епизоде
|-
| 2015. || || -{Resident Advisors}- || Мајк Шелтон || 2. епизоде
|-
| 2015. || || -{Aquarius}- || Дејв Витрано || епизода: „Дом је где си срећан”
|-
| 2016—17. || || -{The Real O'Neals}- || Џими О'Нил || главна улога
|-
| 2017. || || -{SMILF}- || радник у продавници || епизода „Дубока пица и шот свете воде”
|-
| 2018—19. || || -{Santa Clarita Diet}- || Кристјан || 4 епизоде
|-
| 2018. || Специјализант || -{The Resident}- || Ти Џеј Чиофи || епизода: „И сестре се зезну”
|-
| 2019. || Гранд хотел || -{Grand Hotel}- || Нелсон || 1. епизода
|-
| 2019—20. || || -{American Housewife}- || Лони Спирс || 6 епизода
|-
| 2019. || || -{Adam Ruins Everything}- || Доминик || епизода: „Адам уништава полицајце”
|-
| 2019. || || -{The Purge}- || Тарнер || 7 епизода
|-
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1990.
Биографије живих особа
Амерички глумци
Амерички гласовни глумци